Kanniainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1871-1915), homme politique finlandais
 (1875-1929), homme politique finlandais
 (né en 1948), économiste et professeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois